Eduard von der Ropp, homme d'Église qui fut archevêque de Moguilev-Saint-Pétersbourg.
 Mario Ropp, écrivain français, auteur de roman policier.
 Friedrich von der Ropp, militant national-socialiste.
 William de Ropp, agent britannique impliqué dans les négociations avec l'Allemagne nazie.

Homonymie
Homonymie de patronyme